Museo garibaldino di Caprera
Museo garibaldino di Marsala
Museo garibaldino di Mentana